Eisengraben ist ein geographischer Name:

Ortsteile und Orte:
 Eisengraben (Stadt Feldbach), Siedlungsplatz in der Ortschaft Unterweißenbach der Stadt Feldbach, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Eisengraben (Gemeinde Jaidhof), Ortschaft und Katastralgemeinde von Jaidhof, Bezirk Krems-Land, Niederösterreich
 Eisengraben (Münstertal/Schwarzwald), Ortsteil der Gemeinde Münstertal/Schwarzwald, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg

Gewässer:
 Eisengraben (Elz), rechter Zufluss der Elz vor Unterscheidental (Gemeindeteil Scheidental von Mudau), Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg
 Eisengraben (Havel), künstlich geschaffener rechter Zufluss der Havel in Tieckow (Stadt Havelsee) Landkreis Potsdam-Mittelmark, Brandenburg
 Eisengraben (Lainsitz), rechter Zufluss der Lainsitz vor Dietmanns (Markt Großdietmanns), Bezirk Gmünd, Niederösterreich
 Eisengraben (Mettlachbach), linker Zufluss des Mettlachbachs (zum Haselbach, zur Bibert) bei Haasgang (Gemeinde Weihenzell), Landkreis Ansbach, Bayern
 Eisengraben (Mümling), rechter Zufluss der Mümling in Eisenbach (Stadt Obernburg am Main), Landkreis Miltenberg, Bayern
 Eisengraben (Neumagen), linker Zufluss des Neumagen im Ortsteil Obermünstertal (Gemeinde Münstertal/Schwarzwald), Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Eisengraben (Weißenbach), linker Zufluss des Weißenbachs (zum rechten Oberlauf Grundlseer Traun der Traun) gegenüber der Weißenbachalm (Stadt Bad Aussee), Bezirk Liezen, Steiermark
 Eisengraben (Wollbach), rechter Zufluss des Wollbachs vor Egerten (Stadtteil Wollbach von Kandern), Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg